"Paradise" () é o quinto single do álbum Time After Time, lançado por Timmy T em 1991. A música foi lançada somente na Europa, e conseguiu sucesso apenas nos Países Baixos, permanecendo na parada do país por nove semanas, chegando a posição #18.

Faixas

Posições nas paradas musicais 

Singles de 1991
Singles de Timmy T